Geografia:
 Sumner (Illinois)
 Sumner (Iowa)
 Sumner (Maine)
 Sumner (Mississipí)
 Sumner (Missouri)
 Sumner (Nebraska)
 Sumner (Washington)
 Fort Sumner, població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Lake Sumner, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Biografies:
 James Batcheller Sumner (Canton, 1887 - Buffalo, 1955), químic, bioquímic i professor universitari estatunidenc.
 Edwin V. Sumner (1797 - 1863), oficial de l'Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica.